Гомфоте́риевые  — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных, которые были распространены на всех континентах кроме Австралии и Антарктиды в миоцене — плейстоцене. 

Появились в Восточной Африке в раннем миоцене, около 22 млн лет назад заселили Евразию, в среднем миоцене — начале плейстоцена по периодически существовавшей Берингии несколькими волнами мигрировали в Северную Америку, существовали также обратные миграции. В раннем плейстоцене, по образовавшемуся сухопутному мосту гомфотериевые проникли также в Южную Америку. Вымерли в Евразии в раннем плейстоцене (Sinomastodon, около 1,2—1,5 млн лет назад), ещё раньше исчезли в Африке. В Северной и Южной Америке представители родов Cuvieronius, Stegomastodon, Notiomastodon дожили до прихода людей современного типа. Кости гомфотериевых рода кювьерониус найдены на стоянках палеоиндейцев в Мексике, Колумбии, Бразилии и Чили возрастом 11—10 тысяч лет до н. э. Среди причин исчезновения семейства в плейстоцене называют глобальное изменение климата и охоту первобытных людей, так как вымирание гомфотериевых на всех континентах происходило после расселения древних людей.

Гомфотериевые отличались от слоновых структурой зубов, в том числе жевательной поверхностью на молярах. Большинство видов имело по четыре бивня. Некоторые гомфотериевые (например, фиомии), имели удлинённые верхнюю и нижнюю челюсти, предназначавшиеся для питания водной растительностью. В то же время платибелодоны имели удлинённую нижнюю и укороченную верхнюю челюсти.

Кладограма

Роды 

 ? Gnathabelodon
 ? Archaeobelodon
 ? Protanancus
 ? Amebelodon
 ? Platybelodon
 ? Torybelodon
 ? Serbelodon
 Phiomia
 Gomphotherium
 Sinomastodon
 Eubelodon
 Rhynchotherium
 Stegomastodon
 Haplomastodon
 Notiomastodon
 Cuvieronius
 Serridentinus
 ? Anancus ? Tetralophodon ? Paratetralophodon ? Bunolophodon''

Примечания 

 
†